Фа́усто Батинья́ни (; 2 июля 1903, Монтевидео — 2 ноября 1975) — уругвайский футболист, вратарь. Олимпийский чемпион 1928 года (на турнире не играл), чемпион Южной Америки 1926 года.

Биография 
Фаусто Батиньяни почти всю свою карьеру провёл в составе одного клуба, «Ливерпуля» из Монтевидео, поэтому на клубном уровне он так и не сумел стать чемпионом Уругвая. В 1920-е годы Фаусто был одним из лучших вратарей в стране, однако ему приходилось конкурировать с такими звёздами, как Андрес Масали. В 1933 году выступал за «Пеньяроль», но этому гранду уругвайского футбола в том сезоне не удалось стать чемпионом.

Батиньяни дебютировал за сборную Уругвая 23 сентября 1922 года на чемпионате Южной Америки, который проходил в Бразилии. Не в последнюю очередь благодаря его вдохновенной игре уругвайцы стали самой малопропускающей командой на турнире. В первой игре «Селесте» обыграла сборную Чили 2:0, во второй — сыграла вничью с хозяевами первенства, Бразилией 0:0. Даже ничья в третьем матче с Парагваем лишала бразильцев шансов выиграть домашний чемпионат. Но безобразное судейство бразильского арбитра привело к тому, что Парагвай выиграл эту встречу и уругвайцы досрочно покинули чемпионат. Бразилия выиграла свой матч у Аргентины 2:0 и сравнялась с Уругваем по числу очков, в то время как против самого Парагвая в игре с Аргентиной травлю устроил другой бразильский арбитр — парагвайцы досрочно покинули поле в знак протеста. Таким образом, все три команды набрали по 4 очка, и должен был играться «золотой матч» между Уругваем и Бразилией. Но поскольку уругвайцы уже покинули турнир, в «золотом матче» Бразилия обыграла Парагвай и всё же стала чемпионом континента.

Однако Батиньяни всё же сумел стать чемпионом Южной Америки спустя 4 года, когда на турнире в Сантьяго смог выиграть конкуренцию у Масали и стать основным вратарём. Уругвай выиграл все 4 встречи с общей разницей мячей 17:2. Оба мяча Батиньяни пропустил после пенальти — от Чили (3:1) и Парагвая (6:1), причём автор гола в его ворота Мануэль Флейтас Солич спустя 2 минуты не смог переиграть вратаря во втором подряд пенальти, пробив в крестовину ворот.

В 1928 году Батиньяни отправился на Олимпийские игры в Амстердам уже в качестве дублёра Масали. Он не провёл на турнире ни одного матча, но также выиграл золотую медаль. Последний матч за «Селесте» Фаусто провёл 21 сентября того же 1928 года, когда в Монтевидео уже двукратные Олимпийские чемпионы сыграли вничью в товарищеском матче против своих недавних соперников по Олимпийскому финалу, сборной Аргентины (2:2). Всего за сборную Батиньяни в 11 матчах пропустил 6 мячей.

Перед чемпионатом мира 1930 года у Альберто Суппичи был выбор из четырёх вратарей на два места в заявке. Был отчислен из команды Андрес Масали за нарушение спортивного режима. Место основного вратаря занял Энрике Бальестерос. А из двух дублёров выбор между Батиньяни и Мигелем Капуччини был сделан в пользу вратаря «Пеньяроля».

Фаусто Батиньяни завершил карьеру после 1932 года. Умер 2 ноября 1975 года в возрасте 72 лет.

Титулы и достижения 
 Олимпийский чемпион (1): 1928
 Чемпион Южной Америки (1): 1926

Примечания

Ссылки 
 Рекордсмены сборной Уругвая

Родившиеся в Монтевидео
Футболисты Уругвая
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Уругвая
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Игроки ФК «Пеньяроль»